Sonia Benezra (25 de Setembro de 1960) é uma atriz e apresentadora de televisão canadense conhecida por apresentar os programas MusiquePlus, MuchMusic e MuchMoreMusic.

Filmografia

Televisão
Teleséries
2001 Largo Winch como Alicia Del Ferill
1998 More Tales of the City como Charlene
1998 La Part des Anges como Hérane
Telefilmes
2001 Largo Winch: The Heir como Alicia Del Ferill
1996 Windsor Protocol como Altina Morales
1986 One Police Plaza como Ursula
1986 Sword of Gideon como Sra. Hamshari

Cinema
2004 Noel
2000 Isn't She Great 
1999 The Witness Files

Ligações externas 

Benezra, Sonia
Benezra, Sonia